Civil Marriage Act ist ein Gesetz in folgenden Ländern:

ein Gesetz zur Einführung gleichgeschlechtlicher Ehen in Kanada, siehe Gleichgeschlechtliche Ehe in Kanada
ein Heiratsgesetz in Indien, siehe Civil Marriage Act (Indien)